USS Franklin ist ein traditioneller Schiffsname der amerikanischen United States Navy, der bisher fünfmal vergeben wurde. Die ersten vier Schiffe trugen ihn zu Ehren von Benjamin Franklin. Das fünfte Schiff zu Ehren der Vorgängerschiffe, da es zu der Zeit keine Praxis mehr war, Personennamen zuzuteilen. 

 USS Franklin (1775), ein Schoner, Enteignung: 1775, An den Eigner zurückgegeben: 1776
 USS Franklin (1795), eine Brigg, gebaut: 1795, von tripolitanischen Korsaren gekapert: 1802, von der United States Navy zurückgekauft: 1805, verkauft: 1807
 USS Franklin (1817), ein Linienschiff, Indienststellung: 1817, Außerdienststellung: 1852
 USS Franklin (1867), eine dampfgetriebene Fregatte mit Antriebsschraube, Indienststellung: 1867, Außerdienststellung: 1915
 USS Franklin (CV-13), ein Flugzeugträger, Indienststellung: 1944, Außerdienststellung: 1964

Außerdem gibt es auch ein Raumschiff in Star Trek mit diesem Namen, siehe Raumschiffe und Raumstationen im Star-Trek-Universum#USS Franklin (NX-326)